

События 
 Заговор против Филиппика. Георгий Вураф, полководец войск Опсикия, с ведома патрикия Фёдора послал своего подчинённого Руфа в Константинополь. Руф захватил Филиппика и ослепил его. Императором под именем Анастасий провозглашён первый секретарь Филиппика Артемий.
 713—716 — Император Византии Анастасий II (ум.719).
 Георгий и Фёдор ослеплены и сосланы в Фессалонику. Анастасий стал готовить город Константинополь к возможной осаде арабами.
 Начало возведения самой большой скульптуры в мире.
 Основан муниципалитет Мула в Испании.

Родились 
 Аль-Лайс ибн Саад — мусульманский учёный.
 Чжан Сюань — китайский художник.

Скончались 
 Абу Байхас — исламский религиозный деятель.
 Го Чжэнь — китайский политик.
 Зейн аль-Абидин — четвёртый шиитский имам.
 И Цзин (монах) — китайский буддийский монах.
 Кормак мак Айлелло — король Мунстера.
 Саид ибн аль-Мусаййиб — один из значимых таби’инов Медины
 Тайпин (принцесса) — китайская политическая деятельница времён династии Тан.
 Урва ибн аз-Зубайр — один из семи правоведов (факихов) Медины времён табиинов, историк.
 Урсмар — святой, странствующий епископ.
 Филиппик — византийский император.
 Хуэйнэн — патриарх китайского чань-буддизма.
 Эльдвульф (король Восточной Англии).
 Эльфледа из Уитби — дочь короля Нортумбрии Освиу и его жены Энфледы.
 Чжан Сюань — китайский художник.

См. также